John Isner era il due volte detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Dudi Sela per 6-3, 6-3.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (campione)
  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Jack Sock (secondo turno)
  Adrian Mannarino (secondo turno)

 
<li>  Marcos Baghdatis (finale)
<li>  Steve Johnson (secondo turno)
<li>  Gilles Müller (semifinale)
<li>  Benjamin Becker (secondo turno)

Qualificati 

  Somdev Devvarman (primo turno)
  Jared Donaldson (secondo turno)

<li>  Austin Krajicek (primo turno)
<li>  Denis Kudla (semifinale)

Wildcard

  Christopher Eubanks (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

<li>  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2015
ATP World Tour 2015